Trois navires de la Marine royale canadienne ont été baptisés NCSM Miramichi :
 Le  (I) était un dragueur de mines de classe Bangor de la Seconde Guerre mondiale.
 Le  (II) était un dragueur de mines de la , mis en service en juillet 1954, désarmé en octobre 1954 et vendu à la France.
 Le  (III) était également un dragueur de mines de la classe Bay, mis en service en octobre 1957.

Liens externes 
 

Miramichi